Albert Caraco (1908-1997), producteur français de cinéma ;
 Albert Caraco (1919-1971), écrivain et philosophe français.